Csehország
 Rybníky, település a Příbrami járásban
 Rybníky, település a Znojmói járásban